Serena і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх перемогли Олена Дементьєва і Ліна Красноруцька.

Кім Клейстерс і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
  Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (3 коло)
  Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Кара Блек /  Олена Лиховцева (3 коло)
  Єлена Докич /  Надія Петрова (2 коло)
  Жанетта Гусарова /  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова /  Чанда Рубін (2 коло)
  Лізель Губер /  Магдалена Малеєва (3 коло)
  Еммануель Гальярді /  Меган Шонессі (2 коло)
  Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
  Наталі Деші /  Емілі Луа (3 коло)
  Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (2 коло)
  Олена Дементьєва /  Ліна Красноруцька (півфінал)
  Джанет Лі /  Вінне Пракуся (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2003 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір